Monet steht für:

 die französische Motorradmarke Monet et Goyon
 den Asteroiden (6676) Monet
 Claude Monet (Rose)

Monet ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Monet (1964–2002), US-amerikanische Pornodarstellerin und Erotik-Tänzerin
 Blanche Hoschedé-Monet (1865–1947), französische Malerin
 Claude Monet (1840–1926), französischer Maler
 Daniella Monet (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Michel Monet (1878–1966), der jüngste Sohn des Malers Claude Monet
 Philibert Monet (1566–1643), französischer Jesuit, Altphilologe, Romanist und Lexikograf

MONET ist die Abkürzung für:
 Monitoring Network of Telescopes, ein Teleskopprojekt, siehe MONET-Teleskop

Siehe auch:
 Musée Marmottan Monet
 Haus und Garten Claude Monet
 Monnet
 Monette
 Monett

Abkürzung